Il doppio del torneo di tennis Music City Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carsten Ball e Travis Rettenmaier che hanno battuto in finale Harsh Mankad e Ashutosh Singh 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)
 Ashley Fisher /  Jim Thomas (quarti di finale)

 Chris Haggard /  Matwé Middelkoop (primo turno)
 Ilija Bozoljac /  Robert Kendrick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2008